НХЛ в сезоне 1928-1929 — стал 12-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Бостон Брюинз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1928 год в спорте
 1929 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1928 год в хоккее
1929 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1928 году
Спорт в Канаде в 1929 году